Del Core ist ein italienischer Familienname. folgender Personen:

Namensträger 
 Antonella Del Core (* 1980), italienische Volleyballspielerin
 Heinrich Del Core (Heini Öxle; * 1961), deutscher Kabarettist und Comedy-Zauberkünstler
 Umberto Del Core (* 1979), italienischer Fußballer

Familienname
Italienischer Personenname